El término Batalla de Olmedo se puede referir a:

Batalla de Olmedo, que tuvo lugar en 1445 entre los infantes de Aragón y el rey Juan II de Castilla.
Batalla de Olmedo, que tuvo lugar en 1467, dentro del conflicto por la sucesión de Enrique IV de Castilla.